Сенявин — русская фамилия и наименование. 
 Сенявины — русский дворянский род:

Персоналии 
 Сенявин, Алексей Наумович (1722—1797) — адмирал.
 Сенявин, Григорий Алексеевич (1767—1831) — русский капитан-командор.
 Сенявин, Дмитрий Николаевич (1763—1831) — русский флотоводец, адмирал.
 
 Сенявин, Николай Иванович (1725—1795) — главный командир Кронштадтского порта, вице-адмирал, сын И. А. Сенявина.
 Сенявин, Лев Григорьевич (1805—1862) — сенатор, член Государственного совета.
 Сенявин, Наум Акимович (1680—1738) — вице-адмирал.
 Сенявин, Сергей Сергеевич (1817—1866) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Сенявин, Ульян Акимович (ок.1679—1740) — обер-комиссар, директор над строительством, генерал-майор.

Наименование 
 «Сенявин» — шлюп, военно-морское исследовательское судно Российского императорского флота.

См. также 
 Синявино
 Синявинская улица